Web scraping, l'extraction du contenu d'un site Web,
 Scrappage, une méthode de renaturation de sols par enlèvement d'une couche de terre.